Chestnut Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chestnut Hill (Cobb County, Georgia)
 Chestnut Hill (Hall County, Georgia)
 Chestnut Hill (Clark County, Indiana)
 Chestnut Hill (Hamilton County, Indiana)
 Chestnut Hill (Baltimore County, Maryland)
 Chestnut Hill (Harford County, Maryland)
 Chestnut Hill (Howard County, Maryland)
 Chestnut Hill (Wicomico County, Maryland)
 Chestnut Hill (Massachusetts), im Middlesex County
 Chestnut Hill (Ashe County, North Carolina)
 Chestnut Hill (Henderson County, North Carolina)
 Chestnut Hill (Dauphin County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (Erie County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (Lancaster County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (Lehigh County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (Northampton County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (Philadelphia County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (York County, Pennsylvania)
 Chestnut Hill (Benton County, Tennessee)
 Chestnut Hill (Cumberland County, Tennessee)
 Chestnut Hill (Jefferson County, Tennessee)
 Chestnut Hill (Sumner County, Tennessee)
 Chestnut Hill (Williamson County, Tennessee)
 Chestnut Hill (Chesterfield County, Virginia)
 Chestnut Hill (Fairfax County, Virginia)
 Chestnut Hill (James City County, Virginia)
 Chestnut Hill (King George County, Virginia)
 Chestnut Hill (Richmond County, Virginia)
 Chestnut Hill (West Virginia), im Hancock County
 Chestnut Hill (Puerto Rico), in San Juan 

im NRHP gelisteten Objekte:
 Chestnut Hill Historic Distric, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 85003253
 Chestnut Hill Meetinghouse, in Millville, Massachusetts, ID-Nr. 84000434
 Chestnut Hill Reservoir Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 89002271
 Chestnut Hill-Plateau Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 02000366
 The Chestnut Hill, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86001782

Siehe auch:
 Chestnut Hill Historic District
 Chestnut Hills